Protathlima A’ Kategorias (2011/2012) to 74. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej na Cyprze. Liga liczy 14 zespołów. Rozgrywki składają się z dwóch części. Najpierw drużyny rozgrywają ze sobą po dwa mecze tradycyjnym systemem mecz i rewanż. Dwie najsłabsze drużyny spadają z ligi, a pozostałe dwanaście zostaje podzielonych na trzy 4-zespołowe grupy i znów systemem mecz i rewanż walczą o następujące pozycje:
 w grupie A o miejsca 1. – 4. (za zdobycie mistrzostwa kraju zespół zyskuje prawo gry w kwalifikacjach Ligi Mistrzów UEFA (2012/2013)
 w grupie B o miejsca 5. – 8.
 w grupie C o miejsca 9. – 12. (ostatnia drużyna w tej grupie spada z ligi)

Tytułu broniła drużyna , ale ostatecznie nowym mistrzem Cypru została drużnya . Najskuteczniejszym zawodnikiem okazał się Freddy z zespołu , który zdobył 17 bramek.

Drużyny 

Po poprzednim sezonie spadły drużyny:  (12.),  (13.) oraz  (14.).

Pierwsza runda

Tabela

Wyniki

Druga runda

Grupa A

Tabela

Wyniki

Grupa B

Tabela 

||rowspan=4 style="background-color:white;"|

Wyniki

Grupa C

Tabela

Wyniki

Strzelcy 
Stan na 12 maja 2012. Źródło: uefa.com

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 RSSSF

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Cyprze
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 na Cyprze
2012 na Cyprze